Lai kan som auktorsförkortning betyda:

 Fang-Cheng Lai
 Ming-Jou Lai

Robotskapade auktorsförkortningar